Triigi (Kose), een plaats in de Estlandse gemeente Kose, provincie Harjumaa
 Triigi (Saaremaa), een plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa, provincie Saaremaa
 Triigi (Väike-Maarja), een plaats in de Estlandse gemeente Väike-Maarja, provincie Lääne-Virumaa